

PРазделы списка — Pa, Pe, Pf, Po, Pr  

=== Pa ===

=== Pe ===

=== Pf ===

 

=== Po ===

=== Pr ===